Міч — прізвище. Відомі носії:

 Сем Міч (4 квітня 1991, Портсмут, Велика Британія) — новозеландський яхтсмен, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Даніель Міч (1973) — спортсмен, Нова Зеландія
 Дерек Міч (1984) — канадський хокеїст
 Езра Міч (1773-1856) — американський торговець і політик
 Джеймс Мейх (1884-1955) — австралійський крикетер
 Карен Міч (народився в 1959 році) — американський астроном
 Матильда Міч (1825-1907) — бізнесмен
 Томас Міч (1868-1940) — англійський журналіст, автор та адвокат
 Міч Гейлорд (10 березня 1961) — американський гімнаст, олімпійський чемпіон.

Див. також 
 Міч (значення)